Этот список ископаемых следов является объединением таксонов, относящихся только к следам динозавров, исключая класс Aves (птицы, как живых, так и известных только из окаменелостей). Список включает все ископаемые следы, в том числе которые сейчас считаются недействительными, сомнительными (nomen dubium), или не были официально опубликованы (nomen nudum), а также младшие синонимы.

A 

 Aethyopus — junior synonym of Sauropus
 Aetonychopus
 Agialopus — possible junior synonym of Grallator
 Agrestipus
 Amblonyx — junior synonym of Sauropus
 Amblydactylus
 Anatopus
 Anatrisauropus
 Anchisauripus — possible junior synonym of Grallator
 Anomoepus
 Anticheiropus
 Apatichnus — junior synonym of Anomoepus
 Argoides
 Argozoum — junior synonym of Argoides
 Artiodactylus
 Atreipus — junior synonym of Grallator

B 

 Banisterobates
 Bellona — junior synonym of Grallator
 Berninasauropus
 Bosiutrisauropus
 Breviparopus
 Brontopodus
 Brontozoum
 Bückeburgichnus

C 

 Calopus — младший синоним Platypterna
 Camptosaurichnus
 Caririchnium
 Carmelopodus
 Ceratopsipes
 Changpeipus
 Chimaera — младший синоним Sauropus
 Chimaerichnus — младший синоним Sauropus
 Chonglongpus
 Chongqingpus — младший синоним Grallator
 Chuannchengpus — младший синоним Grallator
 Chuxiongpus — младший синоним Brontopus
 Climactichnites
 Coelurosaurichnus
 Columbosauripus
 Corpulentapus
 Corvipes
 Cridotrisauropus

D 

 Dakotasaurus
 Deana — junior synonym of Anomoepus
 Delatorrhinchus
 Deltapodus
 Deuterotrisauropus — junior synonym of Grallator
 Dilophosauripus — possible junior synonym of Grallator
 Dinehichnus
 Dinosaurichnium — junior synonym of Parachirotherium
 «Dinosauropodes» — nomen nudum

E 

 Elephantopoides
 Eubrontes
 Eutynichnium
 Exallopus — junior synonym of Saurexallopus

F 

 Fulicopus — junior synonym of Sauropus

G 

 Gigandipus
 Gigantosauropus
 Gigantotherium — junior synonym of Gigandipus
 Goseongosauripus
 Grallator
 Gregaripus
 Gypsichnites
 Gyrotrisauropus

H 

 Hadrosaurichnus
 Hamanosauripus
 Hispanosauropus
 Hitchcockia — junior synonym of Anomoepus
 Hopiichnus
 Huanglongpus
 Hunanpus
 Hyphepus — junior synonym of Grallator

I 

 Ichnites
 Iguanodon
 Iguanodonichnus
 Iguanodontipus
 Iranosauripus
 Irenesauripus
 Irenichnites

J 

 Jeholosauripus
 Jialingpus
 Jinlijingpus — junior synonym of Eubrontes

K 

 Kainomoyensisauropus — junior synonym of Anomoepus
 Kainotrisauropus — junior synonym of Grallator
 Kalasauropus — junior synonym of Otozoum
 Kayentapus
 Kleitotrisauropus
 Komlosaurus
 Koreanosauropus
 Koseongosauripus
 Kuwajimasauropus — junior synonym of Hadrosaurichnus

L 

 Lapparentichnus
 Leptonyx — preoccupied name, now known as Stenonyx
 Ligabueichnium
 Limayichnus

M 

 Macropodosaurus
 Mafatrisauropus
 Magnoavipes
 Malakhelisaurus — ископаемый след найденный в Пакистане, около 175.6 — 161.2 млн лет
 Malasaurus — синоним Malakhelisaurus.
 Malutitrisauropus
 Masitisauropezus — junior synonym of Anomoepus
 Masitisauropodiscus
 Masitisisauropodiscus
 Masitisauropus
 Megaichnites — junior synonym of Kayentapus
 Megalosauripus
 Megalosauropus
 Mehliella
 Metatetrapous
 Micrichnus
 Minisauripus
 Moraesichnium
 Moyenisauropezus
 Moyenisauropodiscus
 Moyenisauropus — junior synonym of Anomoepus

N 

 Navahopus
 Neosauropus
 Neotripodiscus
 Neotrisauropus

O 

 Orcauichnites
 Ornithichnites
 Ornithoidichnites — junior synonym of Sauropus
 Ornithomimipus
 Ornithopodichnites
 Ornithopus — junior synonym of Sauropus
 Otozoum

P 

 Parabrontopodus
 Parachirotherium
 Paracoelurosaurichnus
 Paragrallator
 Parasauropodopus
 Paratetrasauropus
 Paratrisauropus
 Pelarganax — junior synonym of Sillimanius
 Pelargides — junior synonym of Steropoides
 Pengxianpus
 Plastisauropus
 Platypterna
 Platysauropus
 Platytrisauropus
 Plesiornis
 Plesiothornipos
 Prototrisauropodiscus
 Prototrisauropus — junior synonym of Grallator
 Pseudotetrasauropus
 Pseudotrisauropus
 Psilotrisauropus

Q 

 Qemetrisauropus — junior synonym of Grallator
 Qomoqomosauropus

R 

 «Ralikhompus» — nomen nudum
 Rotundichnus

S 

 Saltopoides
 Samanadrinda
 Sarmientichnus
 Satapliasaurus
 Saurexallopus
 Saurichnium
 Sauroidichnites — higher group name rather than specific ichnogenus.
 Sauropodichnus
 Sauropus
 Schizograllator
 Seakatrisauropus
 Selenichnus
 Senquitrisauropus
 Shensipus
 Shiraminesauropus
 Sillimanius
 Sinoichnites
 Skartopus
 Sousaichnium
 Staurichnium
 Stenonyx
 Steropezoum — junior synonym of Steropoides
 Steropoides
 Struthopus
 Swinnertonichnus

T 

 Talmontopus
 Taupezia
 Tetrapodium
 Tetrapodosaurus
 Tetrasauropus
 Thecodontichnus
 Therangospodus
 Tridentipes — junior synonym of Steropoides
 Trihamus
 Trisauropodiscus
 Tritotrisauropus
 Tuojiangpus — junior synonym of Eubrontes
 Tyrannosauripus
 Tyrannosauropus

U 

 Ultrasauripus

V 

 Velociraptorichnus

W 

 Waltheria — preoccupied name, now known as Mehliella
 Wealdenichnites
 Weiaunpus — possible junior synonym of Eubrontes
 Wildeichnus
 Wintonopus

X 

 Xiangxipus
 Xiphopeza

Y 

 Yangtzepus
 Youngichnus
 Yunnanpus

Z 

 Zhengichnus
 Zizhongpus — junior synonym of Kayentapus

См. также 
 Список динозавров

Примечания 

Списки:Палеонтология
Динозавры